Spojení písmen B a B může mít různé významy:

BB 
 Barbados, BB – kód ISO 3166-2  
 provincie Bubanza, BI-BB – kód ISO 3166-2 
 prefektura Bamingui-Bangoran, CF-BB – kód ISO 3166-2 
 Banská Bystrica
 okres Banská Bystrica, státní poznávací značka 
 Bageterie Boulevard
 BlackBerry
 Brigitte Bardotová
 BB Centrum, kancelářské centrum v Praze-Michli
 BB art, pražské knižní nakladatelství
 bulletin board
 body builder – kulturista
 Branch and bound algoritmus metody větví a mezí
 Bayerischer Bauernbund – Bavorský rolnický svaz
 Bye Bye 
 Brooklyn Bounce
 Black Bloc
 BB – klasifikační symbol trupu amerických bitevních lodí
 BB-1 (bližnij bombardirovščik) – série letounu Suchoj Su-2
 BB 1, BB 2 – období doby bronzové
 BB 9200 – lokomotiva (Big Boy) konstruktéra Paula Arzense
 BB84 – protokol kvantové kryptografie
 BB Art – nakladatelství
 B. B. King
 Epsilon Indi BB – hvězda
 BB Centrum, bussines centrum ve Vyskočilově ulici v Praze-Michli v oblasti Brumlovky poblíž stanice Budějovická
 BBs – Ball Bullet – airsoftové střelivo
 BB – číslování děl Bély Bartóka podle seznamu László Somfaie

Bb 
 Bb – snížený tón podle Werckmeisterova nebo Kirnbergerova ladění

bB 
 bB – Toyota bB – model automobilu

.bb 
 .bb – internetová doména nejvyššího řádu pro Barbados

Související články 
 BeBe

Externí odkazy